«Школьник» — советский велосипед, в основном предназначенный для детей в возрасте до 10-11 лет. Производилась данная модель на Горьковском велосипедном заводе производственного объединения «ГАЗ». Велосипед имел открытую раму, а его задняя втулка имела свободный ход, руль был высокий для очень низкого ребёнка, с увеличенным выносом; в седло устанавливался жёсткий каркас. Ранние модели для мальчиков выпускались с закрытой рамой.

Технические характеристики
 База велосипеда (расстояние между центрами втулок колёс) — 875 мм.
 Высота рамы (расстояние между центром каретки и верхней частью подседельной трубы) — 445 мм.
 Высота от поверхности дороги до центра оси каретки — 225 мм.
 Диаметр колёс с шинами — 510 мм.
 Размер шин — 445×30 мм (20″×1,1/4″).
 Передаточное число (с заводскими звёздами)— 2 : 1.
 Длина шатунов — 110 мм.
 Ведущая звезда, число зубьев — 32.
 Ведомая звезда, число зубьев — 16.
 Цепь — втулочно — роликовая 12,7×3,4 мм, 82 звена.
 Втулка задняя — типа ГАЗ с ножным тормозом и свободным ходом.
 Вес велосипеда — 9,5 кг.

История создания 
 Нижегородский велосипедный завод начал своё существование в 1940 году как цех Горьковского автозавода для производства комплектующих и «детских автомобилей». Во время войны завод был вынужден выпускать мины. С 1956 по 1996 шёл выпуск велосипедов модели «Школьник».

Ссылки 

 Сайт «velomasterclass.ru»
 Сайт «Комерсантъ.ru»
  Инструкция к велосипеду «Школьник».

Велосипеды СССР
Велосипеды России
Детские Велосипеды